Trzynasty i czternasty konkurs w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2017/2018 rozegrane zostaną w dniach 3–4 marca 2018 roku w Râșnovie.

Początkowo zawody rozegrać się miały w dniach 6–7 stycznia, lecz z powodu braku śniegu zostały one początkowo odwołane, a później ostatecznie przesunięte na nowy termin.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu wygrała Norweżka Maren Lundby. Ze stratą wynoszącą prawie dwa punkty na drugiej pozycji została sklasyfikowana Jacqueline Seifriedsberger. Trzecie miejsce zajęła Słowenka Nika Križnar. Na starcie zawodów pojawiło się 43 zawodniczek, w związku z czym tylko trzy nie uzyskały awansu do konkursu głównego, a w tym gronie znalazły się dwie reprezentantki Rumunii oraz reprezentantka Węgier. Skoki oddawane były z dwudziestej piątej i dwudziestej szóstej belki startowej.

Pierwszy konkurs indywidualny został ograniczony do jednej serii z powodu silnego wiatru, a wygrała go Katharina Althaus. Będąca na drugim miejscu Maren Lundby straciła tylko trzy dziesiąte punktu. Podium uzupełniła rodaczka zwyciężczyni Carina Vogt, której do miejsca drugiego zabrakło ponad siedem punktów. Zawody odbyły się z belki dwudziestej trzeciej oraz dwudziestej piątej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego wygrała zwyciężczyni pierwszego konkursu Katharina Althaus z przewagą ośmiu dziesiątych punktu nad drugim miejscem, na którym znalazła się Maren Lundby. Wśród całej stawki miała najlepsze warunki wietrzne i dzięki temu ustanowiła nowy rekord obiektu pobijając stary o półtora metra Sary Takanashi sprzed czterech lat. Trzecie miejsce ponownie jak w poprzednich kwalifikacjach zajęła Słowenka Nika Križnar. Kwalifikacje rozegrane zostały z belek dwudziestej trzeciej, dwudziestej czwartej oraz dwudziestej piątej.

Drugi konkurs indywidualny wygrała Maren Lundby i tym samym zapewniła sobie triumf w końcowej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugi stopień podium wywalczyła Katharina Althaus gorsza od Norweżki o ponad dwadzieścia punktów. Trzecie miejsce zajęła Nika Križnar, dla której było to pierwsze podium tego cyklu w historii. Zawody zostały przeprowadzone z belek dwudziestej trzeciej i dwudziestej czwartej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Râșnovie był Paul Ganzenhuber, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata Chika Yoshida wraz z asystentem, którym jest Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmowała się Renata Nadarkiewicz.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
Puchar Świata w skokach narciarskich w Râșnovie
2018 w Rumunii